Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Saumarez, d'après James Saumarez,  baron de Saumarez (ou Sausmarez) :
 Le , un destroyer leader/conducteur de flottille de la , lancé en 1916, vendu en 1931.
 Le , un destroyer de la classe S, lancé en 1942, vendu en 1950.

Saumarez